Gianello puede referirse a:

 Horacio Gianello (n. 1952), músico argentino;
 Leoncio Gianello (1908-1993), historiador argentino;
 Matteo Gianello (n. 1976), futbolista italiano;
 Gianello Torriani (1501-1585), ingeniero e inventor ítalo-español.